Пресне́ль Кимпембе́ (; род. 13 августа 1995 года, Бомон-сюр-Уаз, Иль-де-Франс) — конголезский и французский футболист, защитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года. Сын конголезца и гаитянки.

Клубная карьера 
Кимпембе — воспитанник футбольной академии клуба «Эраньи». В 2005 году перешёл в систему «Пари Сен-Жермен». С сезона 2014/15 стал привлекаться к тренировкам с основной командой. 17 октября 2014 года в матче против «Ланса» дебютировал в чемпионате Франции. 14 февраля 2017 года в матче против «Барселоны» дебютировал в Лиге Чемпионов УЕФА. В составе «ПСЖ» стал пятикратным чемпионом Франции, трёхкратным обладателем кубка Франции, трёхкратным обладателем кубка лиги, а также четырёхкратным обладателем суперкубка Франции.

11 июля 2020 года Кимпембе подписал соглашение о продлении контракта с клубом до 2024 года.

Карьера в сборной 
Играл за различные молодёжные французские сборные. В 2015 году стал победителем турнира в Тулоне. В октябре 2016 года из-за травмы Эльякима Мангаля был вызван в сборную Франции на отборочные матчи к чемпионату мира 2018 года против сборных Болгарии и Нидерландов, но так и не вышел на поле. 27 марта 2018 года в товарищеском матче против России дебютировал за национальную команду. В составе сборной
стал победителем чемпионата мира 2018 года.

Достижения

Командные 
«Пари Сен-Жермен»
 Чемпион Франции (6): 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19,2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Франции (5): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21
 Обладатель Кубка французской лиги (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Франции (6): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022

Сборная Франции
 Чемпион мира: 2018

Сборная Франции (до 20)
 Победитель турнира в Тулоне: 2015

Личные 
 Кавалер ордена Почётного легиона: 2018

Статистика

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 13 / забито голов: 0; побед: 9, ничьи: 3, поражение: 1.

Примечания

Ссылки 
 Eurosport profile 

Футболисты Демократической Республики Конго
Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»